Сергей Моисеев:
 Моисеев, Сергей Валентинович (род. 1960) — советский и российский учёный-кардиолог и ревматолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Моисеев, Сергей Васильевич (род. 1959) — советский футболист.
 Моисеев, Сергей Петрович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Моисеев, Сергей Рустамович (род. 1978) — российский экономист, общественный деятель.